288-я стрелковая Дновская дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия сформирована в июне 1941 года в Ярославской области, в районе села Карабиха. 16 августа 1941 года под Ярославлем на пригородной станции Всполье дивизия приступила к погрузке в эшелоны.

В составе действующей армии с 18 августа 1941 года по 9 мая 1945 года.

По прибытии заняла позиции по реке Волхову в районе Грузина. 1 сентября 1941 года разведчики дивизии столкнулись с авангардом 21-й пехотной дивизии у Грузино, однако до октября 1941 года больших боёв в полосе дивизии не было.

К началу немецкого наступления на Тихвин, дивизия занимала рубеж, протяжённостью в 46 километров, включая Грузино и на юг от него по Волхову. 16 октября 1941 года немецкие войска перешли в наступление. Прорвав оборону в районе Грузино и Селищенского посёлка, захватив плацдармы, немецкие войска вынудили дивизию к отступлению на восток. 20—22 октября 1941 года дивизия смогла закрепиться в верховьях реки Оскуя, в районе Зеленщины на краю Спасского болота, севернее Малой Вишеры.

С переходом войск 52-й армии в наступление в ноябре 1941 года, перешла в наступление в направлении Грузино и 288-я стрелковая дивизия. Наступление дивизии протекало весьма напряжённо, поскольку именно в её полосе происходило отступление немецких войск от Тихвина и немецкие войска удерживали этот коридор. 22—24 декабря 1941 года части дивизии овладели населёнными пунктами Раменье и Межник, сумели выйти в тыл противнику с целью дезорганизовать его отход за Волхов. С 24 декабря 1941 года ведёт бои южнее Киришей в деревне Пехово. Ведя бои за Грузино, 30 декабря 1941 года после короткой артиллерийской подготовки части дивизии форсировали Волхов и захватили небольшой плацдарм севернее Грузино у деревни Лезно. С 8 января 1942 года, убедившись в невозможности дальнейшего расширения плацдарма, дивизия перешла к его обороне. Плацдарм был частично уменьшен немецкими войсками с 4 мая 1942 года, когда в полном составе геройски погиб на плацдарме 47-й отдельный лыжный батальон, приданный дивизии. В апреле 1942 года командный пункт дивизии находился в деревне Некшино, Чудовского района, Ленинградской области.

Затем дивизия, в течение почти двух лет ведёт безуспешные бои за Грузино, где противник, так же, как и в Киришах, имел плацдарм на правом берегу Волхова. В ноябре 1942 года развернулись тяжелейшие бои за обладание деревней Званкой, где дивизия ведёт бои совместно с 377-й стрелковой дивизией. В этих боях, часто переходивших в рукопашные схватки, 288-я и 377-я стрелковые дивизии потеряли 855 человек убитыми и 1818 ранеными.

В январе 1944 года дивизия сдала позиции на плацдарме (устье реки Любунька, Пехово, слияние реки Любунька и Пертеченка, железнодорожный мост через Волхов) частям 44-й стрелковой дивизии.

За два года боевых действий дивизия отчиталась об уничтожении более 18000 немецких солдат и офицеров и взятии в плен до 100 человек.

Со второй декады января 1944 года переходит в наступление в общем направлении на Любань, из которой противник начал отвод войск, частью сил участвовала в освобождении города 28 января 1944 года. После взятия Любани дивизия была отведена в армейский резерв и переброшена в район Шимска.

19 февраля 1944 года, выйдя из взятого накануне частями 44-й и 364-й дивизий Шимска, дивизия ввязалась в ожесточённые бои за деревню Мшага Воскресенская и после почти трёхдневных боёв к 21 февраля 1944 года подошла к Сольцам, которые были в этот же день освобождены. Дивизия продолжила наступление, двигаясь параллельно с железной дорогой на города Дно и Порхов, преследуя отходящего к югу противника. Дивизия подошла 22 февраля 1944 года ко Дну и 24 февраля 1944 года в результате тяжёлых двухдневных боёв освободила его, а 26 февраля 1944 приняла участие в освобождении Порхова, выйдя к началу марта 1944 года к укреплённому рубежу «Пантера». До 18 марта 1944 года дивизия безуспешно штурмует Немоевский опорный пункт, понесла огромные потери, затем приняла рубеж обороны у 198-й стрелковой дивизии.

В ходе Псковско-Островской наступательной операции дивизия, вместе со 122-й танковой бригадой составила подвижную группу армии, введённой в бой вторым эшелоном, переправилась через реку Великую и развила наступление на запад. Овладев важным узлом дорог Красногородское, подвижная группа не дала возможности арьергардам противника закрепиться на рубеже реки Синей. Продолжая наступление, дивизия участвовала в освобождении Абрене и к концу июля 1944 года вышла на подступы к Алуксне, где была остановлена. В ходе Тартуской наступательной операции дивизия сумела продвинуться до оборонительного рубежа «Валга» приблизительно в районе Харгла. В ходе операции дивизия преследует отступающие за реку Вяйке-Эмайыги на рубеж «Валга» немецкие войска, 26 августа 1944 года через Приипалу и Уникюла прибыв к селу Соэ у Вяйке-Эмайыги. 27 августа 1944 года дивизия форсирует реку, создаёт плацдарм, но вскоре противник сумел его ликвидировать.

С 14 сентября 1944 года дивизия, участвуя в Рижской наступательной операции, форсирует реку Вяйке-Эмайыги, на 17 сентября 1944 года ведёт бои у населённого пункта Дакеты, продвигаясь к Валмиере, в освобождении которой участвует 24 сентября 1944 года. Затем дивизия наступает на Ригу через Цесис.

После освобождения Риги дивизия передана в 42-ю армию, которая штурмовала немецкие войска, запертые в Курляндии и её составе, с февраля 1945 года в составе 22-й армии, до конца войны ведёт постоянные бои, направленные на ликвидацию курляндской группировки, так на 26 января 1945 года — в районе населённого пункта Брамани, в 10,5 километрах южнее Салдуса, на 9 апреля 1945 года около населённого пункта Лодэс.

Закончила войну, с 8 мая 1945 года принимая капитуляцию войск Курляндской группировки.

Расформирована в марте 1946 года.

Состав 
 1012-й стрелковый полк
 1014-й стрелковый полк
 1016-й стрелковый полк
 834-й артиллерийский полк
 362-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 373-я зенитная батарея (373-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион) (до 15.04.1943)
 415-й миномётный дивизион (с 25.11.1941 по 15.10.1942)
 381-я отдельная разведывательная рота
 577-й отдельный сапёрный батальон
 730-й отдельный батальон связи (730-я отдельная рота связи)
 297-й медико-санитарный батальон
 363-я отдельная рота химической защиты
 453-я автотранспортная рота
 507-я полевая хлебопекарня (436-й полевой автохлебозавод)
 699-й (82-й) ветеринарный лазарет
 946-я полевая почтовая станция
 812-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командование

Командиры 
 Тяжков Василий Тимофеевич (? — 24.08.1941), полковник
 Лиленков, Георгий Павлович (12.07.1941 — 16.12.1941), полковник
 Платов, Иван Михайлович (16.12.1941 — 06.03.1942), полковник
 Визжилин, Виктор Алексеевич (14.03.1942 — 17.05.1942), генерал-майор
  Алфёров, Иван Прокопьевич (18.05.1942 — 03.09.1942), полковник
 Колчанов, Григорий Семёнович (03.09.1942 — 15.06.1944) подполковник, полковник, 
 Березин, Александр Васильевич (15.06.1944 — 24.12.1945), полковник
 Шпигельский В. Ф. (24.12.1945 — март 1946), полковник
 Хурамшин Галатша (12.09.1941—09.03.1944), командир

Заместители командира 
 .

Начальники штаба 
 .
 Гаспарян, Исаак Гаспарович (??.08.1941 — 21.01.1942), майор, подполковник
 .

Награды и наименования

Отличившиеся воины дивизии

Память 
 Памятный знак на захоронении медсанбата дивизии у населённого пункта Погорелец
 Музей кружка «Юный историк» школы № 36 г. Ярославля
 Школьный музей средней школы № 15 Ярославля

Примечания

Ссылки 
  
 288-я_Дновская_дивизия
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета 
 Справочники и форум на Солдат.ру 
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Литература 
 Обухов А. Ф. Дновский крест: Боевой путь 288 Дновской стрелковой дивизии. Днепропетровск : Пороги,1992.-230 с.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Ярославская область в Великой Отечественной войне